Spindel kan syfta på:
 Spindeldjur – en klass i stammen leddjur
 Spindel – en ordning inom klassen spindeldjur, se spindlar
 Spindel (internet) – ett datorprogram som automatiskt hämtar webbsidor
 Spindel (maskindel) –  en maskindel som är en avlång axel
 Spindel (byggnadsdetaljer) – den bärande axelpelaren i en spiraltrappa